Der Premier League Manager of the Month () ist eine Auszeichnung für den besten Fußballtrainer des Monats in der englischen Premier League, die seit der Saison 1993/94 verliehen wird. Seit der Saison 1994/95 wird auch der Premier League Player of the Month () gewählt.

Geschichte 
Zu Beginn wurde der Preisträger durch eine Gruppe von Mitgliedern der Football Association gewählt und an jedem ersten oder zweiten Freitag des folgenden Monats bekanntgegeben. Gegenwärtig werden von der Premier League Vorschläge gemacht, die im Internet zur Wahl stehen.

Der erste Preisträger, Alex Ferguson aus Schottland, erhielt die Auszeichnung auch am häufigsten. Insgesamt 27 Mal wurde er zwischen August 1993 und Oktober 2012 als Trainer von Manchester United prämiert. Ihm folgt mit 15 Auszeichnungen der Franzose Arsène Wenger (FC Arsenal) und der Schotte David Moyes (FC Everton) mit zehn Ernennungen. Wenger war im März 1998 der erste Preisträger, der nicht aus dem Vereinigten Königreich oder Irland stammt. Im März 2002 wurde der Preis an die zwei Trainer Gérard Houllier und Phil Thompson (beide FC Liverpool) gemeinsam verliehen, da Houllier krankheitsbedingt pausieren musste und Thompson während dessen das Traineramt übernahm. Der Israeli Avram Grant war im April 2008 der erste außereuropäische Trainer des Monats. Der erste deutsche Trainer, der Sieger im September 2016 war, ist Jürgen Klopp vom FC Liverpool. Der Italiener Antonio Conte war der erste Trainer, der den Preis drei Mal in Folge (Oktober bis Dezember 2016) gewann. Pep Guardiola wurde von September bis Dezember 2017 vier Mal in Folge mit der Auszeichnung.geehrt. 

Da die Saison 2019/20 aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrochen werden musste, fand von März bis Mai 2020 keine Wahl statt. Mit Ralph Hasenhüttl (FC Southampton) wurde erstmals ein Trainer aus Österreich für den Juli 2020 ausgezeichnet.

Name 
Der erste Namensgeber der Wahl war der damalige Ligasponsor Carling. Danach trug die Wahl den Namen des jeweiligen Werbepartners. Seit der Saison 2016/17 verzichtet die höchste englische Fußballliga auf einen Namenssponsoren. Der Name der Auszeichnung blieb aber mit Barclays Manager of the Month erhalten.

 Carling Premiership Manager of the Month (1994–2001)
 Barclaycard Premiership Manager of the Month (2001–2004)
 Barclays Manager of the Month (seit 2004)

Liste der Preisträger

Rangliste der Trainer

Weblinks 
 premierleague.com: Preisträger der Premier League (englisch)
 myfootballfacts.com: Premier League Manager of the Month Awards (englisch)

Einzelnachweise 

Premier League
Ehrung (Fußball)
Fußball (England)